Добровице () — город в районе Млада-Болеслав Среднечешского края Чехии.

Расположен в 7 км юго-восточнее районного центра — города Млада-Болеслав. По переписи 2011 года население города — 3218 чел.

История 
Первое письменное упоминание о населённом пункте Добровице датируется 1249 годом. В 1991 году село Добровице получило статус города.
В местном костёле был похоронен Конрад фон Фейхтванген, великий магистр Тевтонского ордена (1291—1296), умерший 4 июля 1296 в Праге. Он стал единственным из великих магистром умерших и похороненных на территории современной Чехии.

Достопримечательности 
 костёл св. Варфоломея
 городская ратуша
 музей сахара

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт города Добровице

Города Среднечешского края